Rippe steht für:

 ein Knochen, siehe Rippe
 ein Fleischgericht, siehe Schälrippchen/Spareribs, Dicke Rippe und Hochrippe
 ein längliches, erhabenes Verstärkungselement eines Bauteils, auch als Grat, Falz oder Sicke bezeichnet
 ein Bauteil eines Gewölbes, siehe Gewölberippe
 eine Querschnittshälfte einer Glocke, siehe Glockenrippe
 eine Gemeinde in der Schweiz, siehe La Rippe
 eine längliche Schokoladenstange.
 ein Merkmal der Kakteengewächse, siehe Rippe (Kakteen)
 im Flugzeugbau ein Bauteil eines Flügels
 Kühlrippen in der Wärmeübertragung
 Zur Rippe, ein Berliner Traditionslokal

Rippe ist der Name folgender Personen:
 Johannes Rippe (1838–1908), deutscher Architekt
 Klaus Peter Rippe (* 1959), Professor für Praktische Philosophie an der PH Karlsruhe
 Albert de Rippe, eigentlich Alberto de Ripa (ca. 1500–1551), italienischer Lautenspieler und Komponist

Siehe auch:
 Ribbe
 Ripe
 Ripp
 Rippen (Begriffsklärung)